Виктор Максимович Сабельников (1914—1998) — Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился в семье фельдшера в Минеральных Водах. В 1919 году семья перебралась в станицу Коршунскую. В 1932 году поступил в Ново-Черкасский технологический институт откуда был переведён для обучения на специальный факультет Ленинградского технологического института, окончив который получил диплом инженера-технолога. В 1955 г. был направлен для работы в ЦНИИТОЧМАШ где занял должность главного инженера, а с 1963 году по 1992 год занимал должность директора Института.

В 1955 году защитил диссертацию став кандидатом технических наук. В 1971 году — . В 1980 году присвоено звание профессора. В 1993 году избран академиком Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Герой Социалистического Труда, награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного знамени и медалями, присуждены Государственная премия СССР и премия имени С. И. Мосина. Под его руководством разработан широкий ряд новых видов боеприпасов.

Разработки 
 Патрон 5,45×39 мм
 Патрон 7,62×39 мм с трассирующей пулей Т-45
 Патрон 7,62×54 мм R с трассирующей пулей Т
 Патрон 12,7×108 мм с зажигательной пулей МДЗ

Награды 
 Медаль «Серп и Молот»

Примечания

Ссылки 
Герои страны

Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Лауреаты Государственной премии СССР